Aliabad (persiska: علی‌آباد), eller Aliabad-e Katul (علی‌آباد کَتول), är en stad i norra Iran. Det är en av de största städerna i provinsen Golestan och har cirka 50 000 invånare. Staden är administrativt centrum för delprovinsen (shahrestan) Aliabad.

Referenser

Externa länkar 

Orter i Golestan (provins)